{{Организация
|название        = Американская ветеринарная медицинская ассоциация <small>'American Veterinary Medical Association</small>
|логотип         = 
|ширина_логотипа = 200px
|подпись         = 
|членство        = 
|тип_центра      = 
|центр           = , Шомберг, 1931 North Meacham Road, Suite 100
|тип             = 
|языки           = английский
|должность_руководителя1 = 
|имя_руководителя1       =
|должность_руководителя2 = 
|имя_руководителя2       = 
|событие_основания1 = Год основания
|дата_основания1    = 1863
|сайт            = http://www.avma.org/
|примечание1     = 
  |lat_dir =N |lat_deg = 42.0649
  |lon_dir =W |lon_deg =88.0422
  |CoordScale = 2000  
  |region = US
}}

American Veterinary Medical Association (AVMA) — «Американская ветеринарная медицинская ассоциация», основанная в 1863 году — некоммерческая организация, представляющая более чем 91000 ветеринаров.

Лоббирует законопроекты, учитывающие благополучие животных.

AVMA издаёт журналы: Journal of the American Veterinary Medical Association и American Journal of Veterinary Research''.

Студенческая организация AVMA: Student American Veterinary Medical Association (SAVMA).

Ветеринарные колледжи аккредитованные AVMA 
Ветеринарные колледжи аккредитованные AVMA:

См. также 
American Animal Hospital Association

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Ветеринарные организации
Защита животных